Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2016 года проходил с 11 по 19 ноября в Тбилиси (Грузия) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин. В формате быстрые шашки соревнования проводились по бразильской версии, в формате блиц по русским шашкам. Чемпионом Европы стал Николай Стручков, второе место занял Евгений Кондраченко, третье место Владимир Егоров.

Регламент

Основная программа 
Проводилась в два этапа. Первый этап по швейцарской системе в 7 туров, каждый тур микроматч из двух партий. По его результатам 16 лучших игроков были поделены на две восьмёрки (1-8 и 9-16 места) и участвовали в финале по олимпийской системе. На этом этапе проходили микроматчи до победы одного из соперников без учета ранее набранных очков. В случае ничьей игрались дополнительные матчи. Контроль времени 45 минут + 10 секунд на ход. Участники, занявшие 17 место и ниже, играли два дополнительных тура по швейцарской системе.

Быстрые шашки и блиц 
Проводились по швейцарской системе в 9 туров. Участники, занявшие 1-4 место, разыгрывали в полуфинале и финале призовые места, играя по 2 микроматча в каждом с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход. В финальных матчах за 1 и 3 место победителем становился игрок, победивший по итогам двух микроматчей. В случае ничейного результата по итогам двух микроматчей, победителем становился спортсмен, занявший более высокое место в основном турнире.

Результаты

Основная программа

Предварительный этап (7 раундов)

Четвертьфинал 
Первыми указаны спортсмены игравшие белыми.

 Матчи за 1-8 место
Денис Шкатула — Евгений Кондраченко 0-2

Владимир Егоров — Андрюс Кибартас 2-0

Николай Стручков — Александр Гетманский 2-0

Арунас Норвайшас — Николай Гуляев 0-2

 Матчи за 9-16 место
Владимир Скрабов — Муродулло Амриллаев 0-2

Геннадий Шапиро — Дмитрий Абаринов 0-2

Григорий Гетманский — Гаврил Колесов 2-0

Игорь Михальченко — Арно Уутма 2-0

Полуфинал 
 Матчи за 1-4 место
Евгений Кондраченко — Николай Гуляев 2-0

Владимир Егоров — Николай Стручков 0-2

 Матчи за 5-8 место
Денис Шкатула — Арунас Норвайшас 2-0

Андрюс Кибартас — Александр Гетманский 2-0

 Матчи за 9-12 место
Владимир Скрабов — Арно Уутма 2-0

Муродулло Амриллаев — Игорь Михальченко 0-2

 Матчи за 13-16 место
Геннадий Шапиро — Гаврил Колесов 0-2

Дмитрий Абаринов — Григорий Гетманский 0-2

Финал 
 Матч 1-е место
Евгений Кондраченко — Николай Стручков 0-2

 Матч 3-е место
Николай Гуляев — Владимир Егоров 0-2

 Матч 5-е место
Денис Шкатула — Андрюс Кибартас 0-2

 Матч 7-е место
Арунас Норвайшас — Александр Гетманский 2-0

 Матч 9-е место
Игорь Михальченко — Григорий Гетманский 2-0

 Матч 11-е место
Муродулло Амриллаев — Дмитрий Абаринов 2-0

 Матч 13-е место
Владимир Скрабов — Гаврил Колесов 0-2

 Матч 15-е место
Геннадий Шапиро — Арно Уутма 2-0

Итоговое положение

Быстрые шашки

Предварительный этап (9 раундов)

Полуфинал 
Белошеев — Колесов 2-2

Михальченко — Стручков 2-0

Матч за 3-е место 
Колесов — Стручков 2-0

Финал 
Белошеев — Михальченко 0-2

Итоговое положение

1. Михальченко

2. Белошеев

3. Колесов

4. Стручков

Блиц

Предварительный этап (9 раундов)

Полуфинал 
Белошеев — Колесов 2-2

Михальченко — Гуляев 2-0

Матч за 3-е место 
Гуляев — Колесов 2-0

Финал 
Белошеев — Михальченко 1-3

Итоговое положение

1. Михальченко

2. Белошеев

3. Гуляев

4. Колесов

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионатов Европы 2016 года по шашкам — 64 среди мужчин и женщин
 Международная федерация шашек. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин
 Результаты рапида
 Результаты блица

мужчин
Спорт в Грузии в 2016 году
2016 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Ноябрь 2016 года
Шашки русские
Чемпионаты Европы в Грузии
Международные соревнования по шашкам в Грузии